Javier Almirón (n. 1980) – calciatore del Girona Futbol Club
Sergio Bernardo Almirón (n. 1980) – ex calciatore argentino
Sergio Omar Almirón  (n. 1958) – ex calciatore argentino